ISM – pasmo radiowe
 portable anymap – format zapisu plików graficznych